Leo är ett efternamn av latinskt ursprung, som burits av bland andra:

 Daniel Leo (född 1941), amerikansk gangster
 Federico Leo (född 1988), italiensk racerförare
 Friedrich Leo (1851–1914), tysk klassisk filolog
 Friedrich August Leo (1820–1898), tysk litteraturhistoriker
 Heinrich Leo (1799–1878), tysk historiker
 Henning Leo, (1885–1953), svensk politiker (S), statsråd
 Henry Leo (1928–2009), svensk diplomat
 Leonardo Leo (1694–1744), italiensk kompositör
 Melissa Leo (född 1960), amerikansk skådespelare
 Mona Leo  (1903–1986), finländsk konstnär och författare
 Ted Leo (född 1970), amerikansk sångare, sångtextförfattare och gitarrist
 Veronica Leo /född 1935), finlandssvensk tecknare

Efternamn